Il singolare del torneo di tennis South African Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrew Pattison che ha battuto in finale Víctor Pecci 2-6 6-3 6-2 6-3.

Teste di serie 

 Harold Solomon (primo turno)
 Víctor Pecci (finale)
 José Luis Clerc (semifinali)
 Tim Gullikson (secondo turno)

 Christopher Mottram (secondo turno)
 Hank Pfister (primo turno)
 Terry Moor (quarti di finale)
 Peter Feigl (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South African Open 1979